Обрим () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Обрим — гигант;
 Обрим — сын Египта;
 Обрим — собака Актеона.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов